Футбольный клуб «И́стли» () — английский профессиональный футбольный клуб из города Истли в графстве Хэмпшир. Был основан в 1946 году. Домашний стадион клуба — «Силверлейк» («Тен Акрс»). В настоящее время выступает в Национальной лиге, пятом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

Лучшим результатом является четвёртое место в Национальной конференции в сезоне 2014/15.

История 
Основан 22 мая 1946 года Дереком Бруксом и группой его друзей из Свейтлинга, пригорода Саутгемптона. Первоначально назывался Swaythling Athletic, затем просто Swaythling. Первые домашние матчи проводил на стадионе Southampton Common, затем на стадионе Westfield в Свейтлинге. В 1950 году начал выступать в Гэмпширской лиге. В 1957 году клуб перебазировался на стадион «Тен Экрс» в Истли, остающийся домашним стадионом до настоящего времени. В 1980 году клуб был переименован в «Истли».

В Гэмпширской лиге «Истли» на протяжении существования оставался одним из сильнейщших клубов, играя в высшем дивизионе. В начале 1980-х «Истли» достиг высшей позиции в своей истории — 4 места (впервые в 1982 году, затем в 1984 и 1985). Первый матч в Кубке Англии против «Пул Таун» из Южной лиги клуб выиграл со счетом 2–1, затем победил «Мелкшэм Таун», после чего проиграл 2–4 «Дорчестер Таун».

Достижения 
 Южная Конференция
 Победитель: 2013/14
 Лига Уэссекса
 Премьер дивизион Победители: 2002-03
 Лига Хэмпшира
 Второй дивизион Победители: 1967-70
 Третий дивизион Победители: 1950-51, 1953-54
 Старшая лига Саутгемптона (Зона Запад)
 Победители: 1949-50
 Кубок Рассел Котс
 Победители: 2005
 Финалисты: 2006
 Средний кубок Хэмпшира
 Победители: 1951
 Hampshire Midweek Floodlit Cup
 Победители: 1979
 Большой кубок Хэмпшира
 Победители: 2012
 Кубок Лиги Уэссекса
 Финалисты: 2002-03

Статистика выступления команды 

 Кв. = Квалификационные раунды; Р = Основные раунды.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Гэмпшира
Клубы Национальной лиги Англии